Heinrich Schwieger ist der Name von

* Heinrich Schwieger (Bauingenieur) (1846–1911), deutscher Geheimrat und Bauingenieur, zeitweilig in leitender Position bei Siemens
 Heinrich Schwieger (1902–1976), deutscher Graphiker und Maler, siehe Heinrich Schwieger-Uelzen